Shampoo puede referirse a:

 «Champú», un líquido para lavar el cabello.
 «Shampoo (banda)», un dúo musical.
 «Shampoo (película)», un filme de 1975.
 «Shampoo (Ranma 1/2)», personaje de la serie Ranma 1/2.